Ligeia se poate referi la:

Ligeia, o sirenă din mitologia greacă
Ligeia (formație), o trupă metalcore
"Ligeia", o povestire de Edgar Allan Poe
Ligeia Mare, un mare corp lichid de pe Titan, cel mai mare satelit al planetei Saturn
"Ligeia", un cântec al trupei de metal thrash Annihilator (formație)
"Ligeia", un cântec al trupei de rock alternativ BEDlight for BlueEYES
Ligeia, titlul original al filmului horror The Tomb